The Power of the Sea – cortometraggio del 1913 diretto da Travers Vale
The Power of the Sea – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pilot Films Corporation